Amante P. Marinas Sr. est le président d'honneur de la Fédération Internationale de Sarbacane (IFA). Il est aussi l'auteur d'ouvrages sur les arts martiaux philippins.

Histoire
 Originaire de Pambuan, dans la banlieue de Gapan, Nueva Ecija, aux Philippines
 Habite maintenant dans le Queens, à New York avec sa famille
 Ancien professeur de génie chimique à l'université de Adamson à Manile

Biographie Arts Martiaux
 Etudie le Pananandata avec Ingkong Leon Marcelo (Arnis), et la Bâton de combat avec le grand mâitre Porfirio S. Lanada
 Obtient de niveau maître en Arnis en 1987, obtient les ceintures noires en Shorin-ryu et en Aikido
 Pratique le Pananandata depuis l'âge de 7 ans
 Auteur de plusieurs ouvrages sur les Arts Martiaux Philippins

Biographie Sarbacane
 Maître honorifique de la National Sport Blowgun Association
 Président d'Honneur de la Fédération Internationale de Sarbacane (International Fukiya Association (IFA))

Bibliographie
 Pananandata: History and Techniques of the Daga, Yantok, Balison, and Other Traditional Weapons of the Philippines
 Pananandata Guide for Sport Blowguns

Personnalité philippine du XXe siècle
Fondateur ou pratiquant d'arts martiaux
Sarbacane
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)